Marta steht für:
 Marta, weiblicher Vorname, siehe Martha
 Marta (Latium), Gemeinde in der Region Latium, Italien
 Marta (Fluss), Fluss in der Region Latium, Italien
 Marta (Fußballspielerin) (Marta Vieira da Silva; * 1986), brasilianische Fußballspielerin
 Marta Herford, Museum für zeitgenössische Kunst in Herford
 Islote Marta, Insel in Antarktika

Marta oder Márta ist der Familienname folgender Personen:
 Ferenc Márta (1929–2010), ungarischer Chemiker
 Jack A. Marta (1903–1991), US-amerikanischer Kameramann
 Nuno Marta (* 1976), portugiesischer Radrennfahrer
 Rodrigo Marta (* 1999), portugiesischer Rugby-Union-Spieler

MARTA steht als Abkürzung für:
 Magyar Automobil Részvény Társaság Arad, ungarischer Fahrzeughersteller
 Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority, Nahverkehrsbetrieb in Atlanta, 

Siehe auch:
 Martha (Begriffsklärung)

MARTA